Astrantia capensis är en flockblommig växtart som beskrevs av George Claridge Druce. Astrantia capensis ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
capensis